1985 Голяма награда на Монако е 32-рото за Голямата награда на Монако и четвърти кръг от сезон 1985 във Формула 1, провежда се на 19 май 1985 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Резултати

Бележки 
 Първа позиция: Айртон Сена 1:20.450.
 Най-бърза обиколка: Микеле Алборето 1:22.637 в 60 обиколка.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако